Sunday Morning může být:

 Sunday Morning (píseň, The Velvet Underground) – píseň skupiny The Velvet Underground z roku 1967
 Sunday Morning (píseň, No Doubt) – píseň skupiny No Doubt z roku 1997
 Sunday Morning (píseň, Maroon 5) – píseň skupiny Maroon 5 z roku 2004
 Sunday Morning (píseň, Earth, Wind & Fire) – píseň skupiny Earth, Wind & Fire z roku 1993